Мария-Каролина Фердинанда Луиза Бурбонска, херцогиня дьо Бери (1798 – 1870), е принцеса на Двете Сицилии, най-голяма дъщеря на крал Франциск I.

Биография 
Мария-Каролина е родена на 5 ноември 1798 г. в Палермо. Тя е дъщеря на крал Франциск I от двете Сицилии и първата му съпруга Мария-Клементина Австрийска. През 1816 г. Мария-Каролина се омъжва за племенника на френския крал Луи XVIII, Шарл-Фердинанд, херцог дьо Бери, който е син на бъдещия френски крал Шарл X. След омъжването си Мария-Каролина получава титлата херцогиня дьо Бери.

През 1820 г. Шарл-Фердинанд е убит в Парижката опера, а само седем месеца по-късно Мария-Каролина ражда син, Анри, граф дьо Шамбор, който продължава мъжката линията на унаследяване на френската кралска династия на Бурбоните. През 1820 г. умира крал Луи XVIII, а френската корона е наследена от Шарл X, дядото на Анри. Като майка на престолонаследника Мария-Каролина се превръща в ключова фигура в политическия живот на Франция в периода на Реставрацията.

През 1830 г. Мария-Каролина е принудена да напусне Франция след като в Париж избухва т.н. Юлска революция, а крал Шарл X е детрониран. Мария-Каролина се завръща при семейството си в Неапол, откъдето Херцогиня дьо Бери повежда борбата срещу новия френски крал Луи-Филип Орлеански. През 1832 г. във Вандея Мария-Каролина прави неуспешен опит да възстанови властта на френските Бурбони. След този неуспешен опит за революция през ноември 1832 херцогинята е арестувана и затворена. Мария-Каролина е освободена през юли 1833 г., след като ражда момиче и разкрива, че е сключила таен брак с италианския благородник принц Еторе дела Грация. След освобождаването си Мария-Каролина се завръща в Сицилия.

Мария-Каролина умира на 16 април 1870 в Брунзе, Австрия.

Бележки 

Аристокрация
Савойска династия
Родени в Палермо